Desa Karangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Karangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,90, long 111,32), 
 Desa Karangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,73, long 112,32), 
 Desa Karangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,96, long 111,44), 
 Desa Karangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,15, long 112,13), 

Robotskapade Indonesienförgreningar